SRAM har flere betydninger:

Teknologi 
 AGM-69 SRAM - et missil
 Static random-access memory
 Shadow Random Access Memory - SRAM, se RAM

Andet 
 SRAM Corporation - fabrikant af cykeldele